El término Aragua o Araguá puede referirse a:

Aragua

Lugares 
 En Venezuela.
 Aragua, estado en Venezuela;
 Aragua, municipio en el estado Anzoátegui;
 Aragua de Barcelona, ciudad capital del municipio Aragua, en el estado Anzoátegui;
 Aragua de Maturín poblado capital del municipio Piar, en el estado Monagas.

Ríos 
 En Venezuela.
 río Aragua, perteneciente a la cuenca del lago de Valencia (Venezuela);
 río Aragua, nace en la Serranía de Turimiquire, al noreste del estado Anzoátegui;
 río Aragua nace en las cercanías de Cantaura en la Mesa de Guanipa atraviesa a Aragua de Barcelona otorgándole su nombre.

Deporte 
 En Venezuela.
 Aragua Fútbol Club, club de fútbol de Maracay, capital del estado Aragua;
 Tigres de Aragua, equipo de béisbol en Maracay, capital del estado Aragua;
 Toros de Aragua, club de baloncesto de Maracay, capital del estado Aragua;

Zoología 
 Ocrepeira aragua, una especie de araña del género Ocrepeira;
 Araneus aragua, una especie de araña del género Araneus;
 Anapisona aragua, una especie de araña del género Anapisona;
 Theridion aragua, una especie de araña del género Theridion;
 Cochranella antisthenesi, conocida como Rana de Cristal Aragua o Rana de Cristal de Rancho Grande, es una especie de rana del género Cochranella.

Araguá

Río 
 En Brasil.
 Araguá, un río del estado de São Paulo, Brasil.